Nox, o nome da Noite na mitologia romana.
Nox, feitiço da serie Harry Potter
Número de oxidação (nox), que indica o número de elétrons que um átomo ou (íon) perde ou ganha para adquirir estabilidade química.